Lincolnville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lincolnville (Kansas)
Lincolnville (Pennsylvania)
Lincolnville (South Carolina)